Nigel puede referirse a:

Nombre de pila 
 Nigel Barker, un célebre fotógrafo de modas de ascendencia británica y esrilanquesa.
 Nigel Barley, un antropólogo británico.
 Nigel Bruce, un actor británico de carácter.
 Nigel de Jong, un futbolista neerlandés.
 Nigel Dick, un director de cine y vídeos musicales.
 Nigel Farage, un político británico.
 Nigel Glendinning, un hispanista inglés.
 Nigel Godrich, un productor e ingeniero de sonido.
 Nigel Green, un actor de teatro, cine y televisión británico.
 Nigel Haywood, un diplomático británico y actual Gobernador de las Islas Malvinas.
 Nigel Kennedy, un violinista y violista.
 Nigel Kneale, un escritor manés quien trabajó en su mayoría en el Reino Unido.
 Nigel Mansell, un expiloto de carreras.
 Nigel McGuinness, un luchador profesional
 Nigel Owens, un árbitro de rugby de Gales.
 Nigel Paul Taylor, un botánico inglés.
 Nigel Quashie, un futbolista Inglés.
 Nigel Reo-Coker, un futbolista inglés.
 Nigel Short, un gran maestro internacional de ajedrez.
 Nigel Swanson, un guitarrista escocés.
 Nigel Walker, un afamado ingeniero de grabación y productor musical.
 Nigel West, seudónimo de Rupert Allason.
 Christopher Nigel Page, un botánico escocés.

Ficción
 Sir Nigel, una novela histórica de Sir Arthur Conan Doyle.